Antler eller Antlers kan syfta på:

 Antlers (film) – en amerikansk skräckfilm från 2020
 Antlers, Oklahoma – administrativ huvudort i Pushmataha County